Trevi bezeichnet:

 Trevi (Umbrien), Kleinstadt in Umbrien, Italien
 Trevi nel Lazio, Kleinstadt in der Provinz Frosinone, Italien
 Trevi (Rione), Stadtteil von Rom
 Trevi, Stadtteil von Terni in Umbrien
 Trevi-Brunnen, Brunnen in Rom
 Trevi Group, ein Baukonzern in Cesena, Italien
 Lancia Trevi, ein Automodell von Lancia
 Monte Trevi, Berg in den Monti Lepini bei Sezze

Trevi ist der Familienname folgender Personen:
 Gloria Trevi (* 1968), mexikanische Musikerin
 Mario Trevi (* 1941), neapolitanischer Sänger und Schauspieler

Die Abkürzung TREVI steht für:
 Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme, Violence Internationale, eine Vorläuferorganisation der Polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen der Europäischen Union
 TREno Veloce Italiano, Konsortium zur Produktion des italienischen Hochgeschwindigkeitszuges FS ETR 500

TREVI